Tosjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tosjön, Småland, sjö i Eksjö kommun,  (9,06 ha)
Tosjö, sjö i Borås kommun, 
Tosjön (Bo socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Tosjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Tosjön (Laxå socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (2 ha)
Tosjön (Lerbäcks socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Tosjön, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun,  (41,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn